Бахос дел Хобо, Пуенте Морено има више значења:

 Бахос дел Хобо, Пуенте Морено (Бока дел Рио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бахос дел Хобо, Пуенте Морено (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику